Frank Farmer (1900-1932), pilote automobile américain ;
 Frank Farmer (1912-2004), physicien anglais ;
 Frank Farmer (1932-), acteur américain ;